El Torneig de Charleston 2013, també conegut com a Family Circle Cup 2013, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als Premier Tournaments de la WTA. La 41a edició del torneig i es va celebrar entre el 30 de març i el 7 d'abril de 2013 al Family Circle Tennis Center de Charleston, Carolina del Sud, Estats Units.

La tennista local Serena Williams va guanyar el tercer títol de l'any i també el tercer a Charleston, defensant així el títol aconseguint en l'edició anterior. La txeca Lucie Šafářová va guanyar el segon títol de dobles consecutiu però amb una altra parella.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles femenins 

2013
WTA Tour 2013